Margarete von Anhalt (oder Margarethe, Margareta oder Margaretha) ist der Name folgender Personen:

 Margarete von Anhalt (1494–1521), anhaltische Prinzessin und durch Heirat Herzogin von Sachsen
 Margareta von Brandenburg (1511–1577), Prinzessin von Brandenburg und durch Heirat nacheinander Herzogin von Pommern und Fürstin von Anhalt
 Margarethe von Münsterberg (1473–1530), Herzogin von Münsterberg und Gräfin von Glatz sowie durch Heirat Fürstin von Anhalt

siehe auch:
 Susanna Margarethe von Anhalt-Dessau